Królowie Wandalów – władcy germańskiego plemienia Wandalów, a z czasem państwa stworzonego przez to plemię w  V wieku w Afryce Północnej. Tytuł króla Wandalów przysługiwał zwyczajowo najstarszemu męskiemu przedstawicielowi dynastii Hasdingów (zasada senioratu), nie był więc dziedziczny w linii prostej, choć niektórzy władcy usiłowali zapewnić bezpośrednie następstwo swoim synom. Ostatni z władców wandalskich, Gelimer został pozbawiony tronu wraz z podbojem jego państwa przez Cesarstwo Wschodniorzymskie.

Wczesne przekazy historyczne 
Wczesne przekazy pokazują dwuwładztwo u Wandalów
 Ambri i Assi – królowie wandalscy według tradycji longobardzkiej (Paweł Diakon)
 ok. 171 – Raus i Rapt – sądząc z kontekstu historycznego należący do Hasdingów (Kasjusz Dion)
 270–275 – kolejnych dwóch królów wspominanych przez Deksipposa, bez podania ich imion

Królowie Silingów 
 do 416 – Fredbal jedyny znany z imienia król Silingów, rządzący w Betyce

Dynastia Hasdingów 
 do 335 – Wisimar pierwszy pojedynczy król (Hasdingów), wspominany przez Jordanesa
 359–406 – Godigisel
 406–428 – Gunderyk
 428–477 – Genzeryk (najechał Afrykę Północną w 429)
 477–484 – Huneryk (syn)
 484–496 – Guntamund (bratanek)
 496–523 – Trasamund (brat)
 523–530 – Hilderyk (syn Huneryka, usunięty, zm. 533)
 530–534 – Gelimer (bratanek Trasamunda, usunięty)

Z zapisów runicznych znany jest również Anthyr, król Harów i Wandalów.

Dynastyczne powiązania Wandalów

Zobacz też 
 wielka wędrówka ludów

Przypisy

Bibliografia 
 

Alanowie
!